Regarde-moi est le titre de :

 Regarde-moi, album de la chanteuse Lorie
 Regarde-moi, film réalisé par Frédéric Sojcher
 Regarde-moi, film réalisé par Audrey Estrougo
 Regarde-moi (court métrage) de et avec Noémie de Lattre, réalisation Olivier Lécot, prix de la Presse, Festival de Grenoble 2008
 Regarde-moi, film réalisé par Nejib Belkadhi 
 Regarde-moi, émission de télévision française diffusée à partir du  sur TFX.
 Regarde-moi (teste-moi, déteste-moi), chanson de Priscilla